Il decathlon ha fatto parte del programma maschile di atletica leggera ai Giochi della XIX Olimpiade. La competizione si è svolta nei giorni 18-19 ottobre 1968 allo Stadio Olimpico Universitario di Città del Messico.

L'eccellenza mondiale

Risultati
L'americano Toomey è molto forte nello sprint e nel lungo. Nel giavellotto si difende, invece arranca su peso e disco. I due tedeschi ovest (Bendlin e Walde) non hanno grossi punti deboli, ma alla fine della prima giornata sono dietro l'americano.
Per tutto il secondo giorno Bendlin rimane vicino a Toomey. È in debito di 15 cm nell'alto e di 2"7 sui 400 metri; lo supera invece nel peso, nel disco, nell'asta e nel giavellotto.
Ma all'ultima gara, i 1500 metri, patisce lo sforzo e cede 12 secondi a Toomey e 11" al connazionale Walde. Viene portato fuori dello stadio in barella stremato dallo sforzo. Toomey vince l'oro con il nuovo record olimpico e Walde l'argento.
Al quarto posto giunge un promettente ventenne, il sovietico Nikolai Avilov. Farà parlare di sé a Monaco 1972.

Classifica finale

Tutte le prove

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Atletica leggera maschile ai Giochi della XIX Olimpiade
1968